Мана́ма (, Al-Manāmah) — столица и главный экономический центр королевства Бахрейн. В городе проживает около 635 тыс. человек (2020 г., оценка).

Расположена на северо-восточном берегу острова Бахрейн в Персидском заливе — там, где он почти вплотную подходит к острову Мухаррак, в столичной мухафазе.

История 
Город предположительно основан в I в. н. э., в VII—IX веках входил в состав Халифата, а в X—XI веках был административным центром государства карматов. Первое упоминание Манамы встречается в исламских хрониках в 1345 году. В 1521 году город был захвачен португальцами, а в 1602 году — иранцами. В 1783 году началось правление династии Аль Халифа.

С 1861 по 1914 год была подписана серия договоров, согласно которым над Бахрейном устанавливался британский протекторат. В рамках этих договоров в Манаме в 1900 году был открыт офис британского представителя, подчинявшегося британскому резиденту в странах Персидского залива в Бушире (Персия). В 1946 году офис британского резидента в странах Персидского залива был переведён в Манаму. Город была объявлен порто-франко в 1958 году, а в 1971 стал столицей независимого Бахрейна.

Экономика 
Основой экономики Манамы — как и всего Бахрейна — являются финансовый рынок, строительство каботажных судов — дау, рыболовство и добыча жемчуга. Центральная площадь города — Жемчужная. Торговый порт  с годовым товарооборотом 1,5 млн т — один из важнейших в Персидском заливе. Порт предоставляет условия для докования и ремонта больших океанских судов, современные складские помещения и холодильные установки. На предприятия финансового сектора Манамы (в том числе Бахрейнскую фондовую биржу) приходится приблизительно 20 % ВВП страны. Развит туристический бизнес: ежегодно Манаму и её окрестности посещают свыше 5 миллионов туристов, в основном из региона Персидского залива. В городе функционируют гостиничные комплексы крупнейших международных сетей — Radisson, Sheraton, Novotel. Манама является также крупным центром услуг в области образования, которыми она обеспечивает в основном соседние государства, информационных и телекоммуникационных услуг — здесь располагается крупнейшая в регионе спутниковая станция радиотелевизионной связи. В Манаме расположены региональные отделения крупных международных корпораций, ведущих дела в странах Персидского залива. За городской чертой, но в пределах агломерации — производственные предприятия: нефтеперерабатывающий завод Bahrain Petroleum (мощность 14 млн т сырой нефти в год), алюминиевый комбинат Alu­minium Bahrain (850 тыс. т в год на сырье из Австралии), металлургический комбинат Gulf Investments Company (4,6 млн т железорудных окатышей в год из иранской и бразильской руды), опреснительные сооружения и другие.

В столице Бахрейна находится большое количество небоскрёбов, среди которых выделяется своей необычностью Бахрейнский всемирный торговый центр. С лежащим к северо-востоку островом Мухаррак, на котором расположен международный аэропорт Бахрейна, город соединяет шоссе протяжённостью , проложенное по дамбе. Также планируется постройка метрополитена, который, проходя через центр города, свяжет аэропорт с южными районами города.

Климат 
Климат переходный от тропического к субтропическому; средняя температура января 16 °C, августа 31 °C, осадков около 90 мм в год.

Культура 
В Манаме находятся Университет стран Персидского залива, основанный в 1980 году, и Национальный университет Бахрейна, основанный в 1986 году. Действует также ряд филиалов международных вузов. Другие научные учреждения и организации в городе включают Исследовательский центр Бахрейна (1981), Историческое и археологическое общество (основано в 1953 году), Общество инженеров (1972), Общество информационной технологии (1981), Национальный музей (1970) и библиотека имени Ахмеда аль-Фарси (1976).

Близ Манамы расположены древние храмовые комплексы Барбар (3—2-е тысячелетие до н. э.) и Ад-Дираз (2-е тысячелетие до н. э.) и городище Калат-аль-Бахрейн (3—2-е тысячелетие до н. э.). В самом городе сохранилась историческая жилая застройка, представленная домами с так называемыми башнями ветра и традиционными деревянными декоративными решётками машрабия. Среди архитектурных памятников Манамы — мечеть аль-Хамис XI века.

Вместе с тем в городе сильно ощущается влияние западной культуры, особенно британской. Автомобили городского такси являются копиями лондонских кэбов, нумерация этажей происходит по британской системе и многие популярные бары оформлены в стиле ирландских пабов. В специализированных магазинах продаётся алкоголь, существует большое количество ночных клубов и современных кинотеатров. Во многом благодаря этому, а также широкой сети торгово-развлекательных комплексов, Манама постепенно укрепляет свои позиции как региональный туристический центр среди стран Персидского залива.

Города-побратимы 
  Эль-Кувейт, Кувейт
  Доха, Катар
  Тунис, Тунис (1999)
  Бейрут, Ливан (1977)
  Чикаго, США (2004)
  Дубай, ОАЭ
  Чиангмай, Таиланд

Литература

Примечания

Ссылки